Сёяха (Сё-Яха) — село в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа России.

География 
Село расположено в средней части полуострова Ямал на реке Сёяхе в месте её впадения в Обскую губу. Входит в пограничную зону РФ, которая в пределах ЯНАО установлена в полосе местности шириной 10 км от морского побережья.

Название 
Сё — это исток озера, который соединяет её с другим водоемами: озером, рекой и т. п. Дословный перевод сё с ненецкого языка — горло (в данном случае горло озера).

История 
Посёлок был основан в 30-х годах XX века. В 1936 году была организована метеорологическая служба. Развитие посёлка обусловила организация геологоразведочных работ на Ямале. В 1968 года Сёяха стала центром базирования Заполярной геологоразведочной экспедиции (ЗГЭ), действовавшей до 1991 года.

В посёлке расположена школа-интернат, где обучаются в том числе и дети из других населённых пунктов региона, чьи родители ведут кочевой образ жизни. Была основана в 1935 году как начальная школа, в 1977 году стала полной средней. В 2000 году было сдано в эксплуатацию новое здание на более чем 500 мест.

В 2012 году проектной организацией АО «Гипровостокнефть» была разработана проектная и рабочая документация развития посёлка.

С 2004 до 2021 гг. образовывало сельское поселение село Сёяха, упразднённое в 2021 году в связи с преобразованием муниципального района в муниципальный округ.

Население 
По данным переписи 2002 года из 2318 жителей села 83 % населения составляли ненцы, 17 % — русские и другие.

Население, ведущее кочевой образ жизни, занимается преимущественно оленеводством, охотой, рыбной ловлей и живёт в традиционных северных жилищах — чумах.

Транспорт 
Посёлок связан вертолётным сообщением с Салехардом (рейсами через Яр-Сале и Мыс-Каменный). Зимник до вахтового посёлка Бованенково. Речной порт.

Примечания

Ссылки 
 «Сеяха: жизнь на крутояре» Интервью с главой сельской администрации И. Н. Окотэтто
 История сёяхинской школы
 История сёяхинской метеорологической станции
 Расписание вертолётов авиакомпании «Ямал»

Населённые пункты Ямальского района
Муниципальные образования Ямальского района
Упразднённые сельские поселения Ямало-Ненецкого автономного округа
Сельские поселения, упразднённые в 2021 году